Карл Фридрих Вильгельм Клаус (, 2 января 1835, Кассель — 18 января 1899, Вена) — немецкий зоолог.

Биография 
С 1854 года учился в Марбургском университете, затем в Гисенском университете у Рудольфа Лейкарта. В 1857 году он получил степень доктора по философии. В 1858 году в Марбурге защитил диссертацию по зоологии и стал экстраординарным профессором зоологии в Вюрцбургском университете. С 1863 года он стал профессором Марбургского университета; в 1870 году перешёл в Гёттингенский университет, а в 1873 году — в Венский университет, где преподавал до 1896 года. Заведовал зоологической станцией в Триесте.

В своих исследованиях Карл Клаус занимался беспозвоночными животными, особенно ракообразными и кишечнополостными. Придавая «естественному отбору» значение только одного из важных факторов развития, К. Клаус стоял за учение о «видоизменении функций» в интересах приспособления к окружающей среде.

Его труды изложены в специальных журналах и в отдельно изданных сочинениях:
 «Die frei lebenden Copepoden» (Лейпциг, 1863)
 «Untersuchungen zur Erforschung der genealog. Grundlage des Krustaceensystems» (Вена, 1876)
 «Untersuchungen über die Organisation und Entwicklung der Medusen» (Прага, 1883)
 «Die Platysceliden» (Вена, 1887) и
 «Lehrbuch der Zoologie» (иллюстриров., Марбург, 1890) — один из наиболее распространенных учебников по зоологии, переведенный и на русский язык.

Он основал также журнал «Arbeiten aus dem zoolog. Institut der Universität Wien und der zoolog. Station in Triest» (Вена, 1878 и сл.), в коем появился ряд его работ:
 «Ueber Halistemma tergestinum»
 «Ueber Charybdea marsupialis»
 «Neue Beitrage zur Morphologie der Krustaceen»
 «Ueber die Organisation und Entwicklung von Branchipus und Artemia»
 «Organismus der Nebaliden»

Клаус принадлежит к числу сторонников теории превращения видов, но расходится с крайним представителем дарвинизма в лице Геккеля, что видно в брошюре «Lamarck als Begründer der Descendenzlehre» (1888), и с попытками механическо-физиологического объяснения происхождения видов Негели, а также с воззрениями Вейсмана («Ueber die Wertschätzung der natürlichen Zuchtwahl», 1888).

Похоронен на венском Дёблингском кладбище.

Примечания

Источники 
 

Биологи по алфавиту
Зоологи Германии
Выпускники Гиссенского университета
Преподаватели Венского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на Дёблингском кладбище